13th Avenue ist Bezeichnung in New York City für:
 13th Avenue (Borough Park), Supermarkt in Borough Park, Brooklyn
 13th Avenue (Brooklyn), Straße
 13th Avenue (BMT Culver Line), Bahnhof